Забродський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Забродський Андрій Георгійович ( 1946) — радянський і російський фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік РАН (2016).
 Забродський Антон Григорович (1899—1989) — фахівець у галузі харчових технологій, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Забродський Лев Семенович ( 1949) — радянський, пізніше російський металург, винахідник.
 Забродський Михайло Віталійович ( 1973) — командир 95-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант, Герой України, учасник російсько-української війни.
 Забродський Павло Францевич ( 1951 р.) — російський токсиколог українського походження, заслужений діяч науки Російської Федерації.
 Забродський Роман Анатолійович ( 1980) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Забродський Роман Вікторович ( ?) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Забродський Юрій Євгенович — український радянський діяч, новатор виробництва, бригадир комплексної бригади верстатників Київського виробничого верстатобудівного об'єднання (заводу верстатів-автоматів імені Горького). Герой Соціалістичної Праці (15.03.1985).
Українські прізвища